Banka Koper Slovenia Open 2010 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2010 z cyklu Slovenia Open rozgrywany w dniach 19–25 lipca 2010 roku w Portorožu na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Słowenii
Gmina Piran